Perennis (lateinisch: dauernd, beständig, immerwährend) steht für:

 Philosophia perennis,  philosophische Strömung
 "Philosophia perennis", ein Weblog von David Berger (Theologe)

 Tigidius Perennis († um 185), römischer Prätorianerpräfekt 

Siehe auch:
 perennierend